Tino Lagator (; Sinj, 1987. szeptember 14. –) horvát labdarúgó, 2014 óta a hongkongi Citizen AA csatárja. Korábban hazája élvonalában, az NK Solin csapatában szerepelt.

Jegyzetek

Források 
HLSZ
HKFA
Citizen FC

Horvát labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A TuS Koblenz labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
1987-ben született személyek
Élő személyek